Kinbourn ou Kinburn peut désigner :
 la péninsule de Kinbourn, une péninsule d'Ukraine en mer Noire ;
 la flèche de Kinbourn, un cap d'Ukraine à l'extrémité de la péninsule du même nom ;
 la forteresse de Kinbourn, un fort turc située actuellement en Ukraine, sur la flèche de Kinbourn ;
 le Kinburn, un croiseur de bataille de la marine impériale russe de la classe Borodino construit à partir de 1913 mais jamais achevé.

Voir aussi